Acalmani kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Acalmani, Ayutla de los Libres, Guerrero, 
 Acalmani, Igualapa, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar